Horneburg bezeichnet:
 Die Samtgemeinde Horneburg im Landkreis Stade
 Den Flecken Horneburg in o. g. Samtgemeinde
 Die Burg Horneburg, eine ehemalige Burg im o. g. Flecken Horneburg
 Das historische Kirchspiel und heutige Dorf Horneburg (Datteln) auf dem Gebiet der Stadt Datteln
 Schloss Horneburg, ein ehemaliger Adelssitz in Datteln

Horneburg ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Horneburg († 1555), Bischof von Lebus

Siehe auch:
 Horneburger Pfannkuchen, Apfelsorte aus Horneburg